Sizzo ist der Name folgender Personen:

 Sizzo von Schwarzburg (1860–1926), Prinz von Leutenberg
 Sizzo III. (Schwarzburg-Käfernburg) (1093–1160), Graf von Schwarzburg

Sizzo ist der Familienname folgender Personen:

 Cristoforo Sizzo de Noris (1706–1776), italienischer Geistlicher, Fürstbischof von Trient
 Gustav Heinrich Maria Graf Sizzo de Noris (1873–1943), italienisch-österreichisch-ungarischer Diplomat

Siehe auch:
 Sizzonen, thüringisches Adelsgeschlecht